The Man Who — второй студийный альбом шотландской рок-группы Travis, выпущенный 24 мая 1999 года на лейбле Independiente.

The Man Who изначально получил неоднозначную критику и низкие продажи, но — подпитываемый успехом сингла «Why Does It Always Rain on Me?» и появлением группы на Glastonbury Festival 1999 года — и в итоге диск провел в общей сложности 11 недель на первом месте британского хит-парада UK Albums Chart, что принесло группе международное признание. К 2018 году по данным Concord Music общий тираж The Man Who составил 3,5 млн копий в мире. Он также был среди десяти альбомов, номинированных на звание Лучший британский альбом за предыдущие 30 лет Brit Awards в 2010 году, в конечном итоге проиграв (What's the Story) Morning Glory? группы Oasis.

История 
Альбом The Man Who получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Среди отзывов: Los Angeles Times, Pitchfork, NME, Rolling Stone.

Первоначальные отзывы о The Man Who были неоднозначными: несколько публикаций, отстаивавших более рок-ориентированный Good Feeling, критиковали альбом за движение группы к мелодичному меланхолическому материалу.

К концу года отношение критиков к альбому резко изменилось и явно улучшилось. Select назвал The Man Who лучшим альбомом 1999 года. Он был включён в списки лучших дисков года журналами Melody Maker, Mojo, NME и Q. The Man Who выиграл награду Best Album на церемонии 2000 Brit Awards, а группа Travis получила Best British Group. На церемонии Ivor Novello Awards фронтмен группы Fran Healy выиграл две награды Best Songwriter и Best Contemporary Song за песню «Why Does It Always Rain on Me?».

В 2006 году альбом The Man Who был назван 70-м в списке величайших альбомов всех времён журналом Q. На церемонии 2010 Brit Awards он бы номинирован в категории Best Album of the Past 30 Years Award, уступив только диску Oasis (What's the Story) Morning Glory?. Альбом был включён в список-книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die (Тысяча и один музыкальный альбом, который стоит прослушать, прежде чем вы умрёте). К 2016 году общий тираж диска составил 2,687,500 копий в Великобритании.

Список треков

Чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Travis
 Travis — Driftwood (Official Video)
 Travis — Why Does It Always Rain On Me? (Official HD Video)

Рок-альбомы Шотландии
Альбомы альтернативного рока
Альбомы инди-попа
Альбомы, спродюсированные Найджелом Годричем
Альбомы Travis